Thorondor bezeichnet:

 Thorondor, Anführer der Großen Adler in Tolkiens Welt; siehe Figuren in Tolkiens Welt#Adler
 Thorondor (Mond), ein Mond des Doppelasteroiden-Systems des resonanten Kuipergürtelobjekts (385446) Manwë